Серия А 1953/1954 () — 22-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 13 сентября 1953 года и завершился 30 мая 1954 года. В 7-й раз в своей истории победителем турнира стал миланский «Интер».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1953/1954
Футбол в Италии в 1953 году
Футбол в Италии в 1954 году